

Musica
 Kiwanuka – album in studio di Michael Kiwanuka

Persone
 Achilleo Kiwanuka – uno dei più famosi dei martiri dell'Uganda venerato come santo
 Emmanuel Kiwanuka Nsubuga – cardinale e arcivescovo cattolico ugandese
 Mathias Kiwanuka – ex giocatore statunitense di football americano
 Michael Kiwanuka – cantante britannico